Vlerken ist der Familienname folgender Personen:

 Per van Vlerken (* 1985), deutscher Triathlet
 Yvonne van Vlerken (* 1978), niederländische Triathletin